Slag bij Grevelingen (1558), een veldslag in de Italiaanse oorlogen tussen Franse en Spaanse legers
Slag bij Grevelingen (1588), een zeeslag tussen de Spaanse Armada en een Engelse vloot met Nederlandse vlootsteun